Papež Feliks je bilo ime več papežev:

 Papež Feliks I. (269–274)
 Papež Feliks III. (483–492)
 Papež Feliks IV. (526–530)

Protipapeža 

 Protipapež Feliks II. (355–365)
 Protipapež Feliks V. (1439–1449)